Pimentel kan syfta på:

Geografi

Dominikanska republiken 

 Pimentel (kommun), Duarte, 
 Pimentel (ort), Duarte,

Italien 

 Pimentel, Sydsardinien – kommun i Italien, Sardinien, Sydsardinien,